Леони́д Голова́нов:
 Голованов, Леонид Витальевич (1932—2004) — советский учёный в области космонавтики, журналист.
 Голованов, Леонид Фёдорович (1904—1980) — советский график.